Ани Амирагян (; родена на 9 октомври 1993 г. в Ереван) е арменска тенисистка.

Ани Амирагян печели няколко титли на Международната тенис федерация. На 12 август 2013 г. тя достига най-добрия си резултат и е класирана под номер 422 в световната ранглиста. На 27 юни 2016 г. е под номер 505 в двойки.

Като играч от Арменския федерален отбор, Ани Амирагян има победи-загуби 18–17.

ITF финали (6–15)

Сингли (1–8)

Двойки (5–7)

Източници 

 Шиникова разгроми арменка в Тбилиси
 Ани Вангелова се класира за втория кръг на турнира в Анталия

Тенисисти
Родени в Ереван